Мікровени — це мінівени з довжиною кузова від 3,80 до 4,20 метрів.

Мікровени від 3,80 до 4,20 метрів

Див. також 
 Класифікація легкових автомобілів
 Європейська класифікація легкових автомобілів
 Класифікація автомобільного транспорту

Посилання 

 Micro Van Owners Web Site/Forum

Примітки 

Автомобілі